Ammern (Tübingen) - plaats in Baden-Württemberg, Duitsland
 Ammern (Unstruttal) - plaats in Thüringen, Duitsland